Анимали́зм — сущность отличительных признаков животного тела сравнительно с растительным.

 Анималистика — жанр изобразительного искусства.
 Зоолатрия — культ животных, их религиозное почитание.

Примечания